Chuprene kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tjuprene, kommun, Vidin, 
 Tjuprene, ort, Vidin, Obsjtina Tjuprene, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar